La 2. Fußball-Bundesliga 1987-1988 è stata la quattordicesima edizione della seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga del , che ha vinto il campionato, e del St. Pauli. Non è invece stato promosso il Darmstadt, che ha perso il play-off contro il , terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Souleyman Sané del Friburgo con 21 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1988-1989.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Fortuna Düsseldorf (20)
 Maggior numero di pareggi: Darmstadt (15)
 Maggior numero di sconfitte: Arminia Bielefeld (22)
 Minor numero di vittorie: Arminia Bielefeld (6)
 Minor numero di pareggi: Fortuna Colonia (4)
 Minor numero di sconfitte: Stuttgarter Kickers (6)
 Miglior attacco: Stuttgarter Kickers (89 gol fatti)
 Peggior attacco: Arminia Bielefeld (29 gol fatti)
 Miglior difesa: Darmstadt (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Ulm (75 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Stuttgarter Kickers (+40)
 Peggior differenza reti: Arminia Bielefeld (-38)
 Miglior serie positiva: Osnabrück (11, 9ª-19ª) 
 Peggior serie negativa: Bayreuth (8, 17ª-24ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Wattenscheid (6, 19ª-24ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Remscheid-Meppen 6-3, 15 agosto 1987
Stuttgarter Kickers-Meppen 6-3, 12 settembre 1987
 Maggior scarto di gol (7): Stuttgarter Kickers-Saarbrücken 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 42 gol nella 11ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 22ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 14ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Karl-Heinz Gochermann (10)
 Hans-Jürgen Kasper (10)
 Alfons Berg (9)
 Michael Malbranc (9)
 Edgar Steinborn (9)
 Hermann Albrecht (8)
 Siegfried Bauer (8)
 Dieter Birlenbach (8)
 Peter Correll (8)
 Georg Dardenne (8)
 Wilfried Diekert (8)
 Herbert Eli (8)
 Hans Fux (8)
 Manfred Harder (8)
 Leonhard Kentsch (8)
 Sven Kröger (8)
 Lothar Löwer (8)
 Markus Merk (8)
 Peter Müller (8)
 Berthold Neumann (8)
 Helmut Reinstädtler (8)
 Friedrich Retzmann (8)
 Siegbert Rubel (8)
 Hans-Peter Schäfer (8)
 Wilfried Heitmann (7)
 Bodo Kriegelstein (7)
 Anton Matheis (7)
 Manfred Schmidt (7)
 Gerd Zimmermann (7)
 Hans-Heinrich Barnick (6)
 Rainer Boos (6)

 Klaus Broska (6)
 Horst-Peter Bruch (6)
 Hans-Peter Dellwing (6)
 Joachim Kautschor (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Wolf-Günter Wiesel (6)
 Kurt Wittke (6)
 Manfred Amerell (5)
 Karl-Josef Assenmacher (5)
 Siegfried Brehm (5)
 Norbert Brückner (5)
 Werner Föckler (5)
 Peter Gabor (5)
 Bernd Kruse (5)
 Wolfgang Mierswa (5)
 Manfred Neuner (5)
 Peter Richmann (5)
 Hans Scheuerer (5)
 Gerhard Theobald (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Heinz Werner (5)
 Hellmut Krug (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Eugen Strigel (4)
 Karl-Heinz Tritschler (4)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (3)
 Dieter Pauly (3)
 Rainer Dehmelt (0)
 Karl Gangkofer (0)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987-1988